Mściwoj, Mszczujwoj – słowiańskie imię męskie, złożone z członów „mścić (się)” i „woj”, oznaczające prawdopodobnie tego, który "mści swoich współtowarzyszy". Jego pomorskim odpowiednikiem może być Miestwin. Na temat etymologii patrz również wyjaśnienia pod hasłem Mściwoj I.

Mściwoj, Mszczujwoj imieniny obchodzi 4 listopada.

Staropolskie zdrobnienia od tego i innych imion z pierwszym członem Mści-: Mstasz, Mieścięta, Miestek, Miestko, Mścich, Mścicha (masc.), Mściech, Mścięta, Mścij, Mścik, Mścina, Mściw. 

Znane osoby noszące imię Mściwoj:
 Mściwoj I gdański
 Mściwoj II
 Mściwoj, książę Obodrzyców

Zobacz też 
 Mściwuj

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie